Gentilis ist der Name folgender Personen:

 Alberico Gentili (Albericus Gentilis; 1552–1608), italienischer Jurist, Regius-Professor für Zivilrecht an der Universität Oxford und Autor im Bereich des Völkerrechts
 Gentile da Foligno (lat. Gentilis Fulgineus, Beiname Speculator; * 1280/1290, † 1348), italienischer Arzt und Naturphilosoph
 Robert Gentilis (Robert Gentili; * 1590, † 1655 oder später), Übersetzer
 Scipione Gentili (Scipio Gentilis; 1563–1616), italienischer Jurist

Siehe auch:
 Gentili
 Gentile